ładowarka łyżkowa – maszyna do robót budowlanych
 ładowarka przenośnikowa – maszyna do robót budowlanych
 ładowarka kołowa
 ładowarka łapowa – część kombajnu chodnikowego
 koparkoładowarka
 ładowarka – urządzenie elektryczne służące do ładowania akumulatorów urządzeń przenośnych

ru:Погрузчик